Ла Зарза има више значења:

 Ла Зарза (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Зарза (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Зарза (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Зарза (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику